Покуй () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Намыслувский повят, Опольское воеводство. Население — 5442 человека (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Сельские округа 
 Домбрувка-Дольна
 Домарадз
 Домарадзка-Кузня
 Фалковице
 Копалина
 Крогульна
 Кшива-Гура
 Любнув
 Ладза
 Покуй
 Седлице
 Зависть
 Зеленец

Соседние гмины 
 Гмина Добжень-Вельки
 Гмина Домашовице
 Гмина Мурув
 Гмина Попелюв
 Гмина Сверчув
 Гмина Волчин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Намыслувский повет